Серге́й Я́ковлевич Ники́тин (род. 8 марта 1944, Москва) — советский и российский композитор, автор-исполнитель. Заслуженный деятель искусств РФ (1995), физик, .

Биография 
Сергей Яковлевич Никитин родился 8 марта 1944 года в Москве в семье заместителя начальника 3 отделения 4 отдела УГБ УНКВД по Московской области, майора государственной безопасности Никитина Якова Григорьевича и Никитиной Веры Сергеевны.

В 1962 окончил среднюю школу № 587 ФОНО г. Москвы по адресу Хилков пер., д. 3. Окончил физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (1968). Физик, кандидат физико-математических наук. Работал научным сотрудником в Институте органической химии АН СССР и в Институте биологической физики АН СССР.

С 1962 года пишет песни на стихи российских и зарубежных поэтов, таких как Д. Сухарев, Э. Багрицкий, Б. Пастернак, Ю. Мориц, Ю. Левитанский, Г. Шпаликов, Д. Самойлов, А. Кушнер, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Муха, Б. Рыжий, У. Шекспир и другие.

Сергей Никитин активно участвовал в работе агитбригады физического факультета МГУ как музыкант, композитор, руководитель квартета Физфака МГУ. Важной частью репертуара квартета и агитбригады были песни Никитина на стихи выпускников физфака МГУ Сергея Крылова, Валерия Миляева и Геннадия Иванова. Первую песню «В дороге» («Ночь, и снег, и путь далёк…») на стихи И. Уткина Никитин сочинил в декабре 1962 года.

Сергей Никитин был организатором и руководителем квартета физиков МГУ (1963—1967), а также квинтета физиков (1968—1977), в котором пела и Татьяна Хашимовна Садыкова, в 1968 году ставшая женой композитора и его партнёром по сцене. В квинтет студентов-физиков, помимо него самого и его супруги, входили также Кармен Сантакреу (Carmen Santacreu), Владимир Улин и Николай Туркин.

В 1972 году квинтет принимал участие в  в Берлине. С самого начала концертной деятельности Никитин получил большую известность в студенческой среде, а позже и за её пределами, благодаря своему композиторскому дару, мастерской игре на гитаре и оригинальным ансамблевым аранжировкам.

В 1978 году Татьяна и Сергей Никитины познакомились с французским музыкантом и дирижёром Полем Мориа. Два месяца спустя Поль Мориа записал на фирме Phillips инструментальную версию песни Виктора Берковского и Сергея Никитина «Под музыку Вивальди». Песня была включена в диск «Dans les Yeux d’Émilie».

В 1980 году фильм режиссёра В. Меньшова «Москва слезам не верит» с музыкой Сергея Никитина получил премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм года».

Музыка Сергея Никитина используется в театре, кино, на телевидении и радио. Несколько лет, с 1987 по 1995 год, Сергей Никитин работал заведующим музыкальной частью московского театра «Табакерка» под руководством Олега Табакова. В настоящее время Никитин — заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Царскосельской художественной премии (1997), свободный художник.

В январе 2013 года Сергей Никитин категорически отказался выступить на юбилее Юрия Башмета «в силу серьёзных разногласий с юбиляром по поводу принятого „закона Димы Яковлева“ и его отношения к президенту В. В. Путину».

Сергей Никитин играет на семиструнной гитаре с цыганским минорным строем (2-я струна — cи бемоль, 5-я струна — до).

Семья 

 Отец — Яков Григорьевич Никитин, деятель органов госбезопасности.
 Мать — Вера Сергеевна Никитина, домохозяйка.
 Сестра — Мила (старшая).
 Сестра — Клара (старшая).
 Жена — Татьяна Хашимовна Никитина (урождённая Садыкова; 31 декабря 1945, Сталинабад) (с 23 января 1968 года).
 Сын Александр (род. 1971).
 Невестка Мэри.
 Внучка Наталья (род. 2003).
 Внук Данила (род. 2007).

Награды и премии 
 Лауреат премии Московского Комсомола
 Лауреат международного фестиваля молодёжи и студентов в Гаване (1978)
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации
 Лауреат Царскосельской художественной премии (1997, совместно с Т. Х. Никитиной)
 Лауреат Пушкинской премии за 2018 год в номинации «Просветители» — «За преданное служение поэзии и создание произведений песенного искусства».

Фильмография и театральные работы

См. также 
 Никитина, Татьяна Хашимовна

Примечания

Ссылки 
 Сайт Татьяны и Сергея Никитиных
 
 Страница о Сергее Никитине на www.bards.ru
 Сергей Никитин: «Меня не интересует бездарная музыка»
 С. Орловский. Бардовский счёт С. Никитина

Кандидаты физико-математических наук
Выпускники физического факультета МГУ
Песни нашего века:Участники